Bang! Pow! Boom! — одиннадцатый студийный альбом хип-хоп-группы Insane Clown Posse, выпущен 1 сентября 2009 года на Psychopathic Records, второй альбом группы, спродюсированный Mike E. Clark с момента его возвращения на лейбл. Альбом является первым альбомом из новой шестикарточной хронологии.

Название альбома означает большой взрыв, очищающий от зла. Альбом дебютировал под номером 4 в чарте Billboard 200. Критики высоко оценили альбом. В 2010 году на Psychopathic был выпущен версия «Nuclear Edition», также для этой версии альбома было снято видео на песню «Miracles».

Список композиций

Над альбомом работали 

 Музыканты
 Violent J — вокал, скит вокал, тексты песен
 Shaggy 2 Dope — вокал, скит вокал, тексты песен
 Майк Э. Кларк — программирование, скит вокал, продюсер, инженер, микширование
 Razor Ray — гитара на «Bang Boom Pow!»
 Rich «Legs Diamond» Murrel — скит вокал
 Michelle «Sugar Slam» Rapp — скит вокал
 Dan Diamond — скит вокал
 Мартин Гросс — скит вокал
 Carlos «Southwest Sol» Guadarrama — скит вокал
 Wacko — скит вокал
 Awesome Dre — скит вокал
 Капрал Робинсон — скит вокал
 Брайан Кума — скит вокал

 Производство
 Bill Kozy — смешивание
 Эрик Дэви — скит вокал, помощник инженера
 Тодд Фэролл — помощник инженера
 Джим Кисслинг — освоение
 Гари Арнетт — дизайн
 Дэн Кристи — дизайн
 Джон Боулинг — дизайн
 Джон Эдер — фотографии
 Чарльз Грин — дизайн

Позиции в чартах

Nuclear Edition

Примечания 

Альбомы Insane Clown Posse
Альбомы Psychopathic Records